Metz může být:

 Metz – město ve Francii

příjmení
 Chrissy Metz (* 1980) – americká herečka
 Christian Metz (1931–1993) – francouzský filmový teoretik
 Lothar Metz (1939–2021) – německý zápasník
 Stefan Metz (* 1951) – německý hokejový útočník